En matemáticas, el polinomio mínimo de un elemento α es el polinomio mónico p de menor grado tal que p(α)=0. Las propiedades del polinomio no dependen de la estructura algebraica a la cual pertenece α.

Teoría de cuerpos

En teoría de cuerpos, dada una extensión de cuerpo E/F y un elemento α de E que sea algebraico sobre F, el polinomio mínimo de α es el polinomio mónico p, con coeficientes en F, de menor grado tal que p(α) = 0. El polinomio mínimo es irreducible, y cualquier otro polinomio no nulo f que cumpla f(α) = 0 es un múltiplo de p.

Álgebra lineal

En álgebra lineal, el polinomio mínimo de una matriz nxn A sobre un cuerpo F es el polinomio mónico p(x) sobre F de menor grado tal que p(A)=0.  Cualquier otro polinomio q con q(A) = 0 es un múltiplo de p.

Los siguientes tres enunciados son equivalentes:
λ∈F es una raíz de p(x),
λ es una raíz del polinomio característico de A,
λ es un valor propio de A.

La multiplicidad de la raíz λ de p(x) es el tamaño del mayor bloque de Jordan correspondiente a λ.

El polinomio mínimo no es siempre el mismo que el polinomio característico. Consideremos la matriz , que tiene como polinomio característico . Sin embargo, el polinomio mínimo es , ya que , por lo que son distintos para . El hecho que el polinomio mínimo siempre divida el polinomio característico es consecuencia del teorema de Cayley–Hamilton.

Enlaces externos 

 
 

Polinomios
Teoría de cuerpos